Petrichus är ett släkte av spindlar. Petrichus ingår i familjen snabblöparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snabblöparspindlar
Petrichus